Джек Дэвенпорт:
 Дэвенпорт, Джек Арден (1931—1951) — американский боксёр и морской пехотинец, участник чемпионата Golden Gloves, герой Корейской войны.
 Дэвенпорт, Джек Артур (род. 1973) — британский актёр.